Rajki, családnév

Települések
 Horvátország
Rajki falu Barban községben, Isztria megyében
Rajki falu Sveti Lovreč községben, Isztria megyében

 Lengyelország
Rajki falu Bielsk Podlaski községben, a Bielski járásban, a Podlasiei vajdaságban